Niemcy:
 Staufenberg – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Gießen
 Staufenberg – dzielnica miasta Gernsbach
 Staufenberg – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga

Zobacz też:
 Stauffenberg